Viudita puede referirse a:

Aves 

 La viudita o peutrén (Colorhamphus parvirostris), un tiránido de Chile y el sur argentino.
 La viudita blanquinegra, viudita pía, o viudita blanca y negra (Fluvicola pica), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita colorada o birro común (Hirundinea ferruginea), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita gris o monjita gris (Nengetus cinereus), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita blanca o monjita blanca (Xolmis irupero), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita de río o mosquero negro (Sayornis nigricans), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita negra copetona  (Knipolegus lophotes), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita blanca grande  (Heteroxolmis dominicana), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita cabeciblanca, monjita pantanera, o lavandera cabeciblanca (Arundinicola leucocephala), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita coluda o (Muscipipra vetula), un tiránido de Sudamérica.
 La viudita enmascarada o (Fluvicola nengeta), un tiránido de Sudamérica.
 la viudita, el tráupido Thraupis episcopus en Costa Rica.

Mamíferos 

 La viudita o socayo negro (Callicebus lugens), un primate que habita en el norte de América del Sur.
 La viudita o socayo negro (Callicebus torquatus), un primate que habita en el norte de América del Sur.

Obras artísticas 

 La viudita naviera, una obra de teatro de José María Pemán.
 La viudita naviera, una película española dirigida por Luis Marquina.